Ruine Festi steht für:

 Ruine Festi (Bennewil), Burgruine in Gurzelen, Kanton Bern, Schweiz
 Ruine Festi (Ligerz), Burgruine in Ligerz, Kanton Bern, Schweiz